Van Hoytema (geslacht) - een van oorsprong Friese familie die bestuurders, grietmannen en kunstenaars voortbracht
 Hoytema State - stins in Buwaldaburen, Friesland
 Theo van Hoytema - Nederlands tekenaar, lithograaf en grafisch ontwerper
 Antoinette van Hoytema - Nederlands kunstenares
 Hoyte van Hoytema - Nederlands cinematograaf

Zie ook
 Hoytema van Konijnenburg (doorverwijspagina)